Александр Дутов: Дутов, Александр Анатольевич (род. 1982) — российский футболист и тренер, полузащитник.
 Дутов, Александр Ильич (1879—1921) — атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант.